Baddeley ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Baddeley (* 1981), australischer Profigolfer
 Alan Baddeley (* 1934), englischer Psychologe
 Amos Baddeley (1885–1946), englischer Fußballspieler
 Andrew Baddeley (* 1982), englischer Mittelstreckenläufer
 Angela Baddeley (1904–1976), englische Schauspielerin
 Gavin Baddeley (* 1966), englischer Journalist und Autor
 George Baddeley (1878–1952), englischer Fußballspieler
 Herbert Baddeley (1872–1931), englischer Tennisspieler
 Hermione Baddeley (1906–1986), englische Schauspielerin
 Kevin Baddeley (* 1962), englischer Fußballspieler
 Lee Baddeley (* 1974), walisischer Fußballspieler
 Sam Baddeley (1884–1958), englischer Fußballspieler
 Steve Baddeley (* 1961), englischer Badmintonspieler
 Tom Baddeley (1874–1946), englischer Fußballspieler
 Violet Baddeley (1902–1989), englische Badmintonspielerin
 Wilfred Baddeley (1872–1929), englischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Baddiley